Haas puede referirse a:
 Gene Haas: empresario e ingeniero estadounidense (n. 1952).
 Haas F1 Team: escudería estadounidense de Fórmula 1 (2016-).
 Team Haas (USA) Ltd.: escudería estadounidense de Fórmula 1 (1985-1986).
 Newman/Haas Racing: escudería estadounidense de CART e IndyCar Series (1983-2011).
 Stewart-Haas Racing: escudería estadounidense de NASCAR (2002-).
 Efecto de Haas–van Alphen: efecto mecánico cuántico.
 Haas-Haus: edificio ubicado en Viena, Austria.